Reggio Emilia of Reggio nell'Emilia kan verwijzen naar:
Reggio Emilia (provincie), een Italiaanse provincie
Reggio Emilia (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Reggio Emilia (onderwijs), een onderwijsfilosofie uit Noord Italië
Reggio Emilia (schaaktoernooi), een schaaktoernooi in de Italiaanse stad Reggio Emilia